Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2014 () — 35-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 6 по 14 декабря 2014 года в городе Бхубанешвар (Индия).

Начиная с этого розыгрыша, Трофей чемпионов вернулся к своему первоначальному интервалу — раз в два года, что было изменено на ежегодный интервал в 1980. Возвращение к розыгрышу раз в два года было предпринято ФИХ в связи с учреждением турнира «Мировая лига по хоккею на траве».

Победителями Трофея чемпионов (в 10-й раз в своей истории) стала сборная Германии, победившая в финале сборную Пакистана со счётом 2:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Австралии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 2:1.

Регламент соревнований 
Восемь участвующих команд были разделены на две группы. После игр в каждой группе по круговой системе в один круг все команды проходили в «нокаут»-этап, где играли уже по системе плей-офф для окончательного определения итогового места каждой команды.

Квалификация 
Кроме сборной страны, принимавшей соревнования, прямую путёвку получали команды, занявшие какое-либо из пяти первых мест на предыдущем розыгрыше в 2012 году, а также победитель Champions Challenge I. К ним добавлялись две команды, выбранные решением Исполнительного комитета ФИХ (). Если от участия откажется какая-либо из команд-лучших финишёров предыдущего розыгрыша, её место занимает следующая по результату из участников предыдущего Трофея чемпионов; соответственно — и для команд, выбираемых решением Исполкома ФИХ.

  (страна-хозяйка турнира)
  (1-е место на Трофее чемпионов 2012)
  (2-е место на Трофее чемпионов 2012)
  (3-е место на Трофее чемпионов 2012)
  (5-е место на Трофее чемпионов 2012)
  (победитель Champions Challenge I 2012 года)
  (выбрана FIH Executive Board)
  (выбрана FIH Executive Board)

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+5:30

Первый раунд

Группа A

Группа B

Второй раунд (плей-офф)

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2014 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2014 на сайте todor66.com

2014
Декабрь 2014 года
Спорт в Индии в 2014 году
2014 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Международные спортивные соревнования в Бхубанешваре